Chateau Caravans
 Kastelen in Frankrijk
 Wijngoed, met name in de buurt van Bordeaux, maar ook bij andere wijnen als voorvoegsel ('château du ...') gebruikt.
 Kastelen in Nederlands-Limburg, met name Château St. Gerlach en Château Neercanne
 Een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud: Château-d'Œx 

Château (Saône-et-Loire)
ook:
Château-Arnoux-Saint-Auban, Alpes-de-Haute-Provence
Château-Bernard, Isère
Château-Bréhain, Moselle
Château-Chalon, Jura
Château-Chervix, Haute-Vienne 
Château-Chinon (Campagne), Nièvre
Château-Chinon (Ville), Nièvre
Château-d'Olonne, Vendée
Château-des-Prés, Jura
Château-du-Loir,  Sarthe
Château-Gaillard, gemeente in Ain
Chateau Gaillard, een kasteel te Les Andelys
Château-Garnier, Vienne
Château-Gontier, Mayenne
Château-Guibert, Vendée
Haut-du-Them-Château-Lambert, Haute-Saône 
Château-Landon, Seine-et-Marne 
Château-Larcher, Vienne
Château-la-Vallière,  Indre-et-Loire
Château-l'Abbaye, Nord
Château-l'Hermitage, Sarthe
Château-l'Évêque, Dordogne
Château-Porcien, Ardennes
Château-Renard, Loiret
Château-Renault, Indre-et-Loire 
Château-Rouge, Moselle
Château-Salins, Moselle
Château-sur-Allier, Allier
Château-sur-Cher, Puy-de-Dôme 
Château-sur-Epte, Eure 
Château-Thierry, Aisne
Château-Thébaud, Loire-Atlantique 
Château-Verdun, Ariège
Château-Ville-Vieille, Hautes-Alpes 
Château-Voué, Moselle

gemeenten met de naam Le Château
vele gemeenten waarvan de naam eindigt met le-Château